НХЛ у сезоні 1999/2000 — 83-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 1 жовтня 1999. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 10 червня 2000 між Нью-Джерсі Девілс та Даллас Старс перемогою «дияволів» 2:1 в матчі та 4:2 в серії. Це друга перемога в Кубку Стенлі «Девілс».

Драфт НХЛ 

37-й драфт НХЛ. В 9-и раундах було обрано 272 хокеїстів. Першим номером драфту став Патрік Штефан, якого обрав клуб «Атланта Трешерс».

Огляд 
Цей чемпіонат проходив на межі тисячоліть про що свідчив логотип на формі кожної з команд.

У цьому сезоні також започатковане партнерства НХЛ з ABC (вони транслювали всі матчі фіналу Кубка Стенлі), ESPN також лишився серед партнерів та транслював, як матчі регулярного чемпіонату так і плей-оф.

6 лютого 2000 за Вейном Грецкі було закріплено 99 номер. 

«Атланта Трешерс» повернула до Атланти великий хокей через дев'ятнадцять років.

Цього сезону започаткована щорічна хокейна нагорода Роджера Кроз'єра, яка присуджується воротареві НХЛ, який зіграв не менше 25 ігор і закінчив сезон з найкращим показником (у відсотках) пропущених в середньому шайб за одну гру — незважаючи на місце, яке того ж року зайняла його команда. Володар нагороди отримує пам'ятний трофей у вигляді кристала із сумою 25 000 USD, яку за власним вибором та розсудом, із черги, жертвує на дитячо-юнацький хокей чи на інші спортивно-освітні програми.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Матч усіх зірок НХЛ 
50-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 6 лютого 2000 року на «Ейр-Канада-центр» (Торонто): Світ — Північна Америка 9:4 (3:2, 2:2, 4:0).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Володар Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1999/2000 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1999—2000
1999 у канадському спорті
2000 у канадському спорті